Ула Линдгрен (; род. 29 февраля 1964, Хальмстад) — шведский гандболист и гандбольный тренер, чемпион мира и Европы, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр. С 2019 года — главный тренер мужской сборной Финляндии. Главный тренер сборной Швеции в 2008—2016 годах.

Карьера игрока

Клубная 
Линдгрен начал свою карьеру в 1981 году в Швеции в составе клуба «Дротт». В 1990 году он переехал в Германию, в команду «Дутенхофен» (ныне «Ветцлар»), игравшей во Второй Бундеслиге. В 1992 году вернулся в «Дротт», спустя три года отправился снова в Германию, где играл за клубы «Дюссельдорф» и «Нордхорн».

В сборной 
В сборной Швеции сыграл 376 игр и забил 482 гола. Своими стараниями Линдгрен принёс своей сборной три серебряные олимпийские медали, четыре золотые медали чемпионата Европы и две золотые медали чемпионата мира.

Стиль игры 
Изначально Линдгрен играл на позиции левого защитника, предпочитая играть именно в обороне. В сборной его перевели на позицию атакующего игрока, и он стал линейным. Благодаря своим физическим параметрам он стал одним из самых результативных игроков сборной Швеции и одним из лучших гандболистов мира.

Карьера тренера 
С 1996 по 1998 годы Линдгрен некоторое время работал играющим тренером «Дюссельдорфа», а с 2003 по 2009 руководил «Нордхорном». В 2007 году он вошёл в штаб сборной Швеции, а в 2008 году вместе с Стаффаном Ольссоном возглавил сборную и руководил ею до 2016 года.

В сезоне 2009/2010 Линдгрен продолжил совмещение клубного и национального тренера, став наставником «Рейн-Неккар Лёвен». В сентябре 2010 года он покинул должность тренера команды, однако до июня 2012 года он де-юре оставался в штабе клуба, не имея права сменить команду. Только в декабре 2011 года он по обоюдному согласию оставил пост тренера «львов», возглавив в январе 2012 года отечественный «Кристианстад». Он проработал в «Кристианстаде» до 2019 года, после чего занял должности главного тренера сборной Финляндии и египетского «Аль-Ахли».

Титулы

Клубные 
 Чемпион Швеции: 1984, 1988, 1990, 1994
 Вице-чемпион Германии: 2002

В сборной 
 Вице-чемпион Олимпийских игр: 1992, 1996, 2000
 Чемпион мира: 1990, 1999
 Чемпион Европы: 1994, 1998, 2000, 2002

Тренерские 
 Победитель Кубка ЕГФ: 2008
 Вице-чемпион Олимпийских игр: 2012

Примечания

Ссылки 
 

Игроки ГК «Дротт»
Игроки ГК «Ветцлар»
Игроки ГК «Дюссельдорф»
Игроки ГК «Нордхорн»
Игроки сборной Швеции по гандболу
Гандболисты Швеции
Тренеры сборной Швеции по гандболу
Тренеры ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Тренеры ГК «Кристианстад»
Тренеры сборной Финляндии по гандболу
Гандбольные тренеры Швеции
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года